Го́рдон Кэмерон Дже́ксон (; 19 декабря 1923, Глазго, Шотландия, Великобритания — 15 января 1990, Лондон, Англия, Великобритания) — шотландский актёр, обладатель премии Эмми, наиболее известный ролями дворецкого Ангуса Хадсона в телесериале «Вверх и вниз по лестнице» и Джорджа Коули, главы CI5, в сериале «Профессионалы». Муж актрисы Роны Андерсон с 2 июня 1951 года до своей смерти.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Gordon Jackson at The Museum of Broadcast Communications

Киноактёры Великобритании